Соколовац може бити:

 Соколовац је изведеница од речи соко и везан је за географију
 Соколовац (Дежановац), насеље у општини Дежановац, Бјеловарско-билогорска жупанија, Хрватска
 Соколовац (Кнежеви Виногради), насеље у општини Кнежеви Виногради, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска
 Соколовац (Хрватска), насеље и седиште истоимене општине у Копривничко-крижевачкој жупанији, Хрватска
 Соколовац (Румунија), насеље и седиште истоимене општине у округу Караш-Северин, Румунија

или:

 Соколовац (видиковац), видиковац у клисури Госпођин вир

Види још 

 Соко (вишезначна одредница)